L'équipe de baseball des White Sox de Chicago est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1901. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1901-2010)

Saison régulière 
 110 saisons de Ligue majeure : 8628 victoires pour 8413 défaites (0,506)
 4 titres de Division : 1983, 1993, 2000, 2005, 2008
 5 titres de Ligue : 1901, 1906, 1917, 1919, 1959

Séries éliminatoires 
 3 participations en Série de division : 4 victoires pour 6 défaites (0,400), 1 série gagnée : 2005
 3 participations en Série de championnat : 7 victoires pour 8 défaites (0,466), 1 série gagnée : 2005
 5 participations en Série mondiale : 17 victoires pour 13 défaites (0,566), 3 séries gagnées : 1906, 1917, 2005
 Bilan en séries éliminatoires : 28 victoires pour 27 défaites (0,509)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Chicago White Sox sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Chicago White Sox sur Baseball-Reference.com

Chicago White Sox